Эренбург — многозначный термин.

Персоналии 
Распространённая еврейская фамилия. Известные носители:
 Эренбург, Владимир Александрович (род. 1948) — депутат Государственной думы IV созыва.
 Эренбург, Георгий Борисович (1902—1967) — советский востоковед-синолог, двоюродный брат И. Г. Эренбурга.
 Эренбург, Игорь Иннокентиевич (1930—1989) — российский бард.
 
 Эренбург, Ирина Ильинична (1911—1997) — российская переводчица, дочь И. Г. Эренбурга.
 Эренбург, Лев Борисович (род. 1953) — театральный режиссёр, руководитель НеБДТ в Санкт-Петербурге.
 Эренбург, Любовь Михайловна (первоначально Любовь Моисеевна Козинцова; 1899—1970) — советский живописец и график, жена И. Г. Эренбурга.
 Эренбург, Павел Маркович (1896—1986) — советский учёный в области растениеводства.
 Эренбург, Сергей Владимирович (род. 1983) — израильский шахматист, гроссмейстер (2003).

 Эренбург-Маннати, Наталья Лазаревна (; 1884—1979) — французская художница, график, критик, двоюродная сестра И. Г. Эренбурга.
 Панцов, Александр Вадимович (первоначальная фамилия Эренбург; род. 1955) — советский и американский историк, синолог, доктор исторических наук, внук Г. Б. Эренбурга.

Топоним 
 Эренбург — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Эренбург — руины средневекового замка в земле Рейнланд-Пфальц.
 Эренбург — руины средневекового замка в земле Тюрингия.